Bilet – dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi
 Bilet okresowy – dokument uprawniający do korzystania z określonej usługi, w określonym czasie
 Bilet powrotny – polski film psychologiczny
 Bilet Edmondsona – typ dawnego, kiedyś popularnego biletu
 Bilet elektroniczny – metoda zabezpieczenia biletu tradycyjnego
 Bilet peronowy – dokument uprawniający posiadacza do przebywania na peronie dworcowym
 Bilet zdawkowy – banknot wydawany latach 1924-1925 w Polsce, zastępujący monety.
 Bilet na loterię – powieść Juliusza Verne’a
 Bilet – upadły anioł, demon i król piekła
 Bilet ZVON – związek komunikacyjny niemieckich powiatów Bautzen i Görlitz